Dan Wesson ist der Name folgender Personen:

* Daniel B. Wesson I (Daniel Baird Wesson; 1825–1906), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer, Mitbegründer von Smith & Wesson
 Daniel B. Wesson II (1916–1978), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer von Dan Wesson Firearms
 Daniel B. Wesson III († 1990), Sohn von Daniel B. Wesson II